Азадеган-лига 2007/2008 () — 7-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 28 октября 2007 года и закончился 12 июня 2008 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
Азадеган-лига 2007/08 на сайте soccerway.com

2007/2008
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2007 году
Спорт в Иране в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008